La maison, en hiéroglyphes égyptien, est classifiés dans la section O « Bâtiments, parties de bâtiments etc. » de la liste de Gardiner ; il y est noté O1.

Il représente le plan d'une maison avec une porte et est translitéré pr.

C'est un idéogramme du terme pr "maison" d'où découle le phonogramme bilitère pr. On le retrouve aussi en tant que déterminatif du champ lexical de édifices et des termes dérivés.Notons que O1 semble avoir très probablement inspiré l'alphabet protosinaïtique pour le caractère d'où dérive la lettre B de l'alphabet latin.

Associations « Pr-nom » 

! scope=col | association
! scope=col | hiéroglyphes
! scope=col | translittération
! scope=col | traduction littérale
! scope=col | nom du lieu / signification
|-
| Pr-aA || O1:O29 || Pr-ˁȝ|| celui de la grande maison || Pharaon
|-
| Per-Amon || O1:Z1-M17-Y5:S3-A40 ||Pr-Imn || Maison d'Amon || Péluse
|-
| Pr-Ânkh || O1:S34 || Pr-ˁnḫ || Maison de vie || Maison de vie
|-
| Pr-Atoum || O1-X1:U15-A40 || Pr-Jtm(w) || la maison d'Atoum || ville de Sethnakht, Pithom
|-
| Pr-Bastet || O1:Z1-W1-X1:H8-O49 || Pr-Bȝst.t || maison de Bastet || nom grec : Boubastis, nom actuel : Tell Basta (sud-est de Zagazig)
|-
| Pr-Hathor || O1-O6-X1-D2:D21-G7 || Pr-Ḥw.t-Ḥr || maison d'Hathor || Aphroditopolis
|-
| Pr-Hedj || O1-T3-O1 || Pr-ḥḏ || maison blanche || Trésorerie
|-
| Pr-Henou || O1-O4:N35-W24-G43-A8 || Pr-hnw || maison de la réjouissance || Malqata (palais d'Amenhotep 
|-
| Pr-Inepou || O1-E16 || Pr-Jnpw || maison d'Inepou (Anubis) ||
|-
| Pr-Jt || O1:Z1-X1:I9-A1 || Pr-jt || maison du père || patrimoine
|-
| Pr-Medjat || O1-Y1:X1*Z1-V12 || Pr-mḏȝt || maison des rouleaux de papyrus || Bibliothèque
|-
| Pr-Nebou || O1-S12:Z2 || Pr-nbw || maison de l'or || Trésorerie
|-
| Pr-Nebty ||O1-G16 || Pr-Nbty || maison de celui des deux maîtresses || Ramsès 
|-
| Pr-Nemty || O1-G7AA-X1:Z4-O49:X1 || Pr-Nmty || Maison de Nemty || Hiéracon
|-
| Pr-Nesout || M23-X1:O1 || Pr n(y)-sw.t || maison du roi || palais
|-
| Pr-Netjer || R8-D21:O1 || Pr-nṯr || domaine du dieu ||
|-
| Pr-Ouadjet || O1:Z1-M14-X1:H8-I12-G7 || Pr-Wȝḏj.t || Maison de Ouadjet || Bouto, Ouadjet
|-
| Pr-Ramsès || O1-Z1-<-N5-F31-S29-S29-U6-M17-Y5:N35-G7-> || Pr-Rˁ-msj-sw-mrj-Jmn || Maison de  Ramsès || Pi-Ramsès
|-
| Pr-t || O1:D21-t:N5 || Pr.t || Peret ||  : Peret (litt. sortie, c'est-à-dire germination : mi-novembre à mi-mars)
|}

Notes et références

Bibliographie 

 

Index égyptologique
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique